
Список АЭС мира содержит сгруппированные по странам АЭС исследовательские центры,  а также другие площадки, на которых располагаются или располагались энергетические реакторы, то есть реакторы, предназначенные для выработки электроэнергии. Список включает в себя реакторы действующие, закрытые и строящиеся.

Список основан на данных Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирной ядерной ассоциации (WNA).

В таблицах списка приведена следующая информация: тип реактора (в графической форме) и его модель; статус (в графической форме); годы начала строительства, энергетического пуска и закрытия (если эти события уже произошли); электрическая мощность брутто (в мегаваттах); эксплуатирующая организация, поставщик ядерной паропроизводящей установки и компании, снабжающие реакторы ядерным топливом в виде готовых изделий (тепловыделяющих сборок).

Общая информация 
В настоящее время (июль 2022 года) в 32 странах мира эксплуатируется 440 ядерных реакторов (энергоблоков) общей электрической мощностью 394 ГВт. 54 энергоблок находится на стадии строительства, 201 энергоблок закрыт.

Факты 
 Первая в мире атомная электростанция —  Обнинская АЭС, пуск в 1954 году
 Первая АЭС с реактором:

 Старейшим в мире действующим коммерческим энергоблоком является первый блок АЭС Бецнау (Швейцария, 365 МВт, пуск 1969 год). Старейшим ядерным реактором, поставляющим электроэнергию в коммерческую сеть, является исследовательский реактор ВК-50 (Россия, 50 МВт, пуск 1965 год).
 Мощнейший в мире тип энергоблоков — EPR. Первый энергоблок этого типа заработал на  АЭС Тайшань в 2018 году. Тепловая мощность 4590 МВт, отдаваемая в сеть электрическая мощность 1660 МВт.
 Крупнейшая в мире АЭС —  АЭС Касивадзаки-Карива (7 блоков  общей мощностью 8212 МВт). Однако после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году станция была остановлена. Крупнейшей действующей АЭС в 2021 году стала  Тяньваньская АЭС мощностью 6608 МВт, 6 энергоблоков.
 27 октября 2018 года с подключением к сети 4 энергоблока Тяньваньской АЭС установленная электрическая мощность всех действующих энергетических ядерных реакторов человечества впервые превысила 400 ГВт.

Графики

Список атомных электростанций 
В описании использованы следующие сокращения типов реакторов:
 PWR () — водо-водяной ядерный реактор
 BWR () — кипящий ядерный реактор
 PHWR () — тяжеловодный ядерный реактор
 GCR () — газоохлаждаемый реактор
 LWGR () — графито-водный ядерный реактор
 FBR () — реактор на быстрых нейтронах
 HTGR () — высокотемпературный газоохлаждаемый реактор
 HWGCR () — тяжеловодный газоохлаждаемый реактор
Статус энергоблока:

Австрия

Аргентина

Армения

Бангладеш

Беларусь

Бельгия

Бразилия

Болгария

Великобритания

Венгрия

Германия

Египет

Индия

Иран

Испания

Италия

Казахстан

Канада

Китай

Литва

Мексика

Нидерланды

ОАЭ

Пакистан

Россия

Румыния

Словакия

Словения

США

Тайвань

Турция

Украина

Финляндия

Франция

Чехия

Швейцария

Швеция

Южная Корея

ЮАР

Япония 
После аварии на АЭС Фукусима в марте 2011 года многие реакторы в Японии были остановлены. В 2015 году произошли первые перезапуски — в октябре реактор Сендай-2 и в августе Сендай-1. С тех пор были запущены еще восемь, а ещё 15 остановленных реакторов находятся на различных стадиях процесса утверждения перезапуска.

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Списки:Энергетика
Атомные электростанции